Petticoat (kledingstuk), een kledingstuk.
 Petticoat (musical), een Nederlandse musical uit het seizoen 2010/2011.
 Petticoat (televisieserie), een Nederlandse televisieserie uit 2016, gebaseerd op de musical.